Ključ je lahko:

 ključ za zaklepanje ključavnic
 ključ, simbol v glasbeni notaciji
 ključ, orodje za zavijanje vijakov
 ključ, pretvornik oz. koda v kriptologiji
 Ključ (623 m), hrib oziroma vrh v Polhograjskih Dolomitih

Naselja 
 Ključ Brdovečki (Hrvaška)
 Ključ, Bosna in Hercegovina (Bosna in Hercegovina)
 Ključ, Drniš (Hrvaška)
 Ključ, Mionica (Srbija)
 Ključ, Novi Marof (Hrvaška)

Zunanje povezave